Caribou kan syfta på:

Caribou – en ren i Nordamerika, se ren
Caribou – en stad i Aroostook County, USA
Caribou County – administrativt område i delstaten Idaho, USA
Caribou (musikalbum) – ett musikalbum av Elton John
Caribou (musiker) – kanadensisk musiker
de Havilland Canada DHC-4 Caribou – kanadensiskt transportflygplan